

Persone 
 Albert Finney (1936-2019) – attore cinematografico e teatrale britannico
 Charles Grandison Finney (1792-1875) – teologo e scrittore statunitense
 Dorian Finney-Smith (1993) – cestista statunitense
 Hal Finney (1956-2014) – programmatore informatico
 Jack Finney (1911-1995) – autore di fantascienza statunitense
 Jasson Finney (...) – attore canadese
 Tom Finney (1922-2014) – calciatore inglese
 Tommy Finney (1952) – calciatore nordirlandese

Televisione 
 Finney – serie televisiva della ITV del 1994